Појам Бубе се може односити на следеће:

 Бубе или инсекти, класа зглавкара.
 Бубе, насеље у општини Зубин Поток;